Potoci je ime več naselij:
 Potoci, Drvar, Bosna in Hercegovina
 Potoci, Mostar, Bosna in Hercegovina
 Potoci, Pljevlja, Črna gora